Drž'te jih! To niso Niet!!! je tribute album v čast slovenski punk skupini Niet, izdan leta 1998 pri založbi Vinylmania Records. Album vsebuje priredbe pesmi skupine Niet, ki so jih posneli razni izvajalci rock glasbe na slovenski (in tuji) glasbeni sceni v tistem času.

Seznam pesmi

Sklici

Albumi leta 1998
Slovenski albumi
Kompilacijski albumi
Albumi založbe Vinylmania